Vähäkylä kan syfta på:

 Vähäkylä, Vichtis – en by i Vichtis
 Vähäkylä – en by i Sagu kommun Västra Finlands län, se Lillby, Sagu 
 Vähäkylä – en by i Pikis kommun Egentliga Finland, se Lillby, Pikis